A valenciai nagydíj volt a 2006-os MotoGP-világbajnokság tizenhetedik, szezonzáró futama. A versenyt Valenciában rendezték október 29-én.

A királykategória versenyét Troy Bayliss nyerte, a negyedlitereseknél Alex de Angelis végzett az élen, míg a 125 köbcentiméteres kategóriában Héctor Faubel diadalmaskodott.

A MotoGP-ben rendkívül kiélezett küzdelem után dőlt el a világbajnoki cím sorsa. Hiába érkezett - igaz, minimális előnnyel - Rossi éllovasként Valenciába, a győztes végül Nicky Hayden lett, miután harmadikként zárt, Rossit pedig csak tizenharmadikként intették le.

MotoGP

250 cm³

125 cm³

A világbajnokság élmezőnye

Versenyzők

Konstruktőrök

Jegyzetek

Források

Valenciai
Motorversenyzés Spanyolországban
Valencia (Spanyolország)